Schiffmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Schiffmann (* 1968), deutscher Mediziner
 Dieter Schiffmann (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Ernst Schiffmann (1883–1953), Turnvater im Ruhrgebiet und Münsterland
 Ernst Schiffmann (Komponist) (1901–1980), deutscher Komponist
 Gustav Adolf Schiffmann (1814–1883), deutscher Archidiakon und Freimaurerforscher
 Hans Schiffmann (1879–1955), deutscher Politiker (NSDAP)
 Heinrich Schiffmann (1872–1904), Schweizer Weltreisender, Fotograf und Sammler
 Israel Schiffmann (1903–1930), Schachkomponist
 Jost Schiffmann (eigentlich Jost Joseph „Jodok“ Niklas Schiffmann; 1822–1883), Schweizer Maler und Museumsfachmann
 Konrad Schiffmann (1871–1941), österreichischer Historiker, Archivar und Bibliothekar
 Rachèle Moser-Schiffmann (1943–2011), Schweizer Musikerin
 Theresia Schiffmann (* 1958), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Veit Schiffmann (* 1958), österreichischer Künstler

Siehe auch:

 Schiffman
 Schifman